Кон-Ти́ки может означать:

 Кон-Ти́ки-Вирако́ча — божество коренных жителей Америки, именем которого назван плот Тура Хейердала.
 Кон-Тики (Kon-Tiki) — плот из бальсовых брёвен, на котором Тур Хейердал и пять его спутников совершили путешествие в 1947 году.
 Кон-Тики (фильм, 1950) () — норвежский документальный фильм Тура Хейердала об экспедиции на «Кон-Тики», лауреат премии «Оскар» за лучший документальный фильм.
 Кон-Тики (фильм, 2012) — норвежский исторический фильм режиссёров Йоакима Рённинга и Эспена Сандберга, посвящённый экспедиции на «Кон-Тики» в 1947 году.
 Путешествие на «Кон-Тики» — книга, написанная Туром Хейердалом.
 Музей Кон-Тики — музей в Осло, где хранится плот «Кон-Тики».
 Кон-Тики — студийный альбом Ольги Арефьевой и группы «Ковчег», изданный в 2004 году.

См. также 
 Тики